Maria I da Inglaterra — rainha de Inglaterra  alcunhada de Bloody Mary ("Maria, a Sanguinária")
 Maria Sangrenta — lenda urbana sobre um espírito que aparece nos espelhos
 Bloody Mary (coquetel) — bebida à base de vodca e suco de tomate
 Bloody Mary (South Park) — episódio da série de desenho animado South Park
 Canção do álbum de estúdio Born This Way de Lady Gaga